Die Abkürzung STIPA steht für:
 Speech Transmission Index for Public Address Systems, Sprachverständlichkeitsindex, ein Maß für die Sprachübertragungsqualität einer Übertragungsstrecke vom Sprecher zum Zuhörer, siehe Speech Transmission Index#STIPA

Stipa steht für:
 die Gattung der Federgräser (Stipa), eine weltweit verbreitete Pflanzengattung aus der Familie der Süßgräser (Poaceae)

STIPA